Saim Bülent Ulusu (ur. 7 maja 1923 w Stambule, zm. 23 grudnia 2015 tamże) – turecki polityk i wojskowy, premier.

Życiorys 
W październiku 1941 ukończył Turecką Akademię Marynarki Wojennej w Stambule, w stopniu podporucznika i rozpoczął służbę na jednym z niszczycieli. Po studiach pracował w sztabie, pełnił funkcję doradcy ministra obrony. W 1964 awansowany do stopnia kontradmirała, a w 1974 do stopnia admirała. W 1977 objął stanowisko dowódcy tureckiej floty wojennej. Po przewrocie wojskowym w 1980 Ulusu stanął na czele siedmioosobowego rządu. Kierował gabinetem do wyborów parlamentarnych w 1983, po których podał się do dymisji. W latach 1983–1987 zasiadał w parlamencie tureckim, a jednocześnie pracował na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule.

Był żonaty, miał syna.

Przypisy

Bibliografia, linki 
 Bülent Ulusu
 

Tureccy admirałowie
Premierzy Turcji
Urodzeni w 1923
Zmarli w 2015
Ludzie urodzeni w Stambule